Cortana steht für:

 Cortana (Halo), eine künstliche Intelligenz in der Videospielereihe Halo
 Cortana (Software), eine digitale Assistentin mit Spracherkennung